Resultados do World Rally Championship de 1993

Pontos

Provas

Campeonato Mundial de Rali